El Jordan kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Jordán (ort), Santander,

Mexiko 

 El Jordán, ort, Chiapas, Escuintla, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar